Villaescusa är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Villaescusa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villaescusa är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Villaescusa. Runt Villaescusa är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Reinosa,  km nordost om Villaescusa. Trakten runt Villaescusa består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien